Aire kan avse:

Geografi

Frankrike 

 Aire, Ardennes, departementet Ardennes i regionen Grand Est, 
 Aire-sur-l'Adour, departementet Landes i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Aire-sur-la-Lys, departementet Pas-de-Calais i regionen Hauts-de-France, 
 Aire (vattendrag i Ardennes), departementet Ardennes i regionen Grand Est,

Schweiz 

 Aire (vattendrag i Schweiz), 
 Aire-la-Ville, en kommun i kantonen Genève,

Storbritannien
 River Aire – en flod i Yorkshire